Jean-Marie Collot, noto come Collot d'Herbois – attore, drammaturgo e politico francese
 Marie-Anne Collot – pittrice francese
 Marta Collot – politica italiana 
 Patrick Collot – allenatore di calcio ed ex calciatore francese